Martín Villa Carenzo (1934 - )  é um botânico argentino.

Obras
 Villa Carenzo, M. 1972. Las Piperaceas chaqueñas. Notas preliminares para la Flora Chaqueña (Formosa, Chaco y Santiago del Estero).
Amengual, B.M. & Villa Carenzo, M. 1971. Catálogo bibliográfico fitoquímico Argentino II. Miscelánea 36, Fundación Miguel Lillo, Tucumán
Meyer, T., Villa Carenzo, M. y P. Legname. 1977. Flora ilustrada de la Provincia de Tucumán. 1ª entrega. Fundación Miguel Lillo. Tucumán. 305 pp.

Ligações externas
  

Botânicos da Argentina